Saugraben ist ein geographischer Name:

Ortsteile:
 Saugraben (Kastl),  Ortsteil des Marktes Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Saugraben (Gemeinde Hainfeld),  Katastralgemeinde von Hainfeld, Niederösterreich
 Saugraben (Gemeinde Oed-Oehling), Ortsteil von Oed-Oehling, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Gewässer und Täler:
 Saugraben (Aalbach), rechter Zufluss des Aalbachs (zum Main) in Uettingen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Saugraben (Beibach), Nebenfluss der Beibach (zum Altbach, zur Schwarzach); siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Schwarzach (Main)
 Saugraben, anderer Name des Pilgerbach (Eder), Nebenfluss der Eder
 Saugraben (Erf), rechter Zufluss der dort Erfa genannten Erf in Gerichtstetten, Gemeinde Hardheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Saugraben (Erlbach), Nebenfluss des Erlbachs, Bayern
 Saugraben (Gießenbach), rechter Nebenfluss des Gießenbachs
 Saugraben (Griesbach), rechter Zufluss des Griesbachs (zur Mittleren Aurach) bei Mausdorf, Markt Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Saugraben (Halle), linker Nebenfluss der Saale in Halle
 Saugraben (Heilbach) rechter Zufluss des Heilbach (Wörther Altrhein) im Bienwald bei Büchelberg, Stadt Wörth am Rhein, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Überrest des ehemaligen Saugraben (Kanal)
 Saugraben, Saalbach oder Orla (Kleine Röder), Nebenfluss der Kleinen Röder
 Saugraben (Laubach), linkes Bachtal zur Laubach (zur Rot, zur Donau) bei Eichbühl, Gemeinde Erlenmoos, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Saugraben (Premich), Nebenfluss der Premich zur Fränkischen Saale; siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Fränkische Saale
 Saugraben (Saale) – siehe oben → Saugraben (Halle)
 Saugraben (Saalbach), linker Zufluss der Saalbach (zum Oberrhein) nahe Philippsburg, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Saugraben (Göller-Gippel-Zug), Graben zum Stangelbach an der obersten Mürz, Gemeinde St. Aegyd, Niederösterreich
 Saugraben (Umpfer), Nebenfluss der Umpfer; siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Umpfer
 Saugraben (Veitsgraben), Nebenfluss des Veitsgrabens zum Weißen Main; siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Weißer Main

 Stettener Saugraben, linker Nebenstrang-Oberlauf des Rattenbachs (zur Oberteisendorfer Ache) nahe Moosen, Markt Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Saubach
 Saugrabenbach